«Могучие Рейнджеры: Дикий мир» () — десятый, юбилейный сезон американского телесериала «Могучие рейнджеры». Последний сезон, выпущенный компанией «Saban Entertainment», основанный на двадцать пятом, юбилейном сезоне японского телесериала «Super Sentai». «Отряд Ста зверей — Гаорейнджеры». Название сезона дословно переводится как Дикая сила.

Сюжет 
Коул Эванс, проживший всё детство в одном из племён в джунглях, пытается выяснить, кто же он. Поиски приводят его в город Черепашья Бухта, над которым в небесах парит легендарная страна Анимариум, населённая волшебными Дикими Зордами. Для защиты сказочной страны и нашего мира от вторжения многочисленных Оргов, загрязняющих всё вокруг, принцесса Анимариума Шейла создаёт команду из четырёх защитников — Могучих Рейнджеров Дикой Силы, которыми стали Макс Купер, Дэнни Дельгадо, Тейлор Эрхардт и Алисса Энрил. Вскоре к ним присоединяется Коул и становится лидером команды — Красным Диким Рейнджером. Вместе ребятам предстоит сражаться с полчищами Оргов, возглавляемых Мастером Оргом, искать новых Диких Зордов, а также помочь Коулу обрести себя.

Персонажи

Рейнджеры 
 Коул Эванс — Красный Дикий Рейнджер, лидер команды. Роль играет Рикардо Медина-Младший.
 Тейлор Эрхардт — Жёлтый Дикий Рейнджер. Роль играет Элисон Кайперман.
 Макс Купер — Синий Дикий Рейнджер. Роль играет Филипп Жан-Мари.
 Дэнни Дельгадо — Чёрный Дикий Рейнджер. Роль играет Джек Гузман.
 Алисса Энрил — Белый Дикий Рейнджер. Роль играет Джессика Рей.
 Меррик Бэлитон — Лунный Волк-Рейнджер. Роль играет Филипп Эндрю.

Союзники 
 Принцесса Шейла — правительница Анимариума и наставница Рейнджеров. Роль играет Анна Мари Крауч.
 Кайт\Анимус — таинственный мальчик, у которого не было четких воспоминаний о его собственной личности и который обитал на стройке на краю города. Роль играет Райан Голдстейн, озвучивает Чарльз Гидеон Дэвис.
 Рэнсик и Надира — бывшие враги Рейнджеров Времени. Роли играют Вернон Уэллс и Кейт Шелдон.

Легендарные рейнджеры 
 Рейнджеры Времени
 Уэсли «Уэс» Коллинз — Красный Рейнджер времени. Роль играет Джейсон Фаунт.
 Дженнифер «Джен» Скоттс — Розовый Рейнджер времени. Роль играет Эрин Кехилл.
 Трип Реджис — Зелёный Рейнджер времени. Роль играет Кевин Клейнберг.
 Кэти Уолкер — Жёлтый Рейнджер времени. Роль играет Дебора Эстель Филипс.
 Лукас Кендалл — Синий Рейнджер времени. Роль играет Майкл Копон.
 Эрик Майерс — Квантовый Рейнджер. Роль играет Дэн Сауфуорф.
 Вечно Красные Рейнджеры
 Джейсон Ли Скотт — бывший оригинальный Красный Рейнджер и второй Золотой Зео Рейнджер. Роль играет Остин Сент. Джон.
 Орико — Красный Рейнджер Аквитара. Роль играет Кристофер Гленн.
 Томми Оливер — живая легенда среди Могучих Рейнджеров. Возглавлял операцию по уничтожению остатков Империи Машин, засевших на Луне. Ранее был Зелёным Рейнджером, Белым Рейнджером, Красным Зео Рейнджером и Красным Турбо Рейнджером. Роль играет Джейсон Дэвид Фрэнк.
 Теодор Джей «Ти Джей» Джарвис Джонсон — второй Красный Турбо Рейнджер. Роль играет Селвин Уорд.
 Андрос — Красный Космический Рейнджер. Роль играет Кристофер Кейман Ли.
 Лео Корбетт — Красный Галактический Рейнджер. Роль играет Дэнни Славин.
 Картер Грейсон — Красный Скоросвет-Рейнджер. Роль играет Шон Св Джонсон.

Антагонисты

Армия Оргов 
Орги — древние монстры, которые были заточены в глубины Земли Древними Воинами, а их повелитель — Мастер Орг, уничтожен. Однако современное загрязнение планеты вновь возвратило их к жизни. Все Орги были уничтожены в процессе сезона Дикими Рейнджерами и их планы по захвату мира сошли на нет.
 Мастер Орг (Виктор Адлер)— главный антагонист. Роль играет Илья Волок.
 Токсика/Некрономика — герцогиня Оргов, принцесса магии. Роль играет Син Вонг.
 Джиндракс — герцог Оргов, повелитель клинков. Роль играет Дэнни Уэйн, озвучивает Ричард Кансино.
 Ретинэкс — первый из генералов Оргов, который появился в Черепашьей Бухте. Роль озвучивает Майкл Сорич.
 Нейзор — один из генералов Оргов. Роль озвучивает Кен Мерккс.
 Мэндилок — один из генералов Оргов. Роль озвучивают Эзра Вайс (мужской голос) и Барбара Гудсон (женский голос).
 Зен-Аку — тёмная сторона Меррика Бэлитона. Роль озвучивают Дэн Ворен (1 время) и Лекс Лэнг (2 время).
 Муторги — команда полуоргов-полумутантов. Роль озвучивают Ким Штраус (Рофанг) и Дэвид Лодж (Такач и Киред).
 Оникаге — орг-ниндзя. Роль озвучивает Дэн Ворен.
 Путриды — древняя армия солдат-Оргов.

Империя Машин 
Империя Машин когда-то была могущественной группировкой роботов, хотевшей завоевать Галактику. Однако Зео Рейнджеры несколько лет назад остановили их наступление на Землю, а во времена Космических Рейнджеров Империя была почти уничтожена. Ее остатки были добиты в этом сезоне.
 Генерал Венжикс — лидер остатков Империи Машин. Роль озвучивает Арчи Као.
 Генералы Империи Машин — помощники Генерала Венжикса. Роли озвучивают Уолтер Эммануил Джонс (Гиррок), Кэтрин Сазерленд (Теззла), Скотт Пейдж-Пэгтер (Стилон), Дэвид Уолш (Автомон).
 Коги — сверхсовременные боевые роботы Империи Машин.
 Серпентера — легендарный Зорд Лорда Зедда.

Эпизоды 

Серии сериала «Могучие Рейнджеры»
Телесериалы США, запущенные в 2002 году
Телесериалы США, завершённые в 2002 году